Štefan Chrtianský (pallavolista 1962), ex pallavolista slovacco, ora allenatore di pallavolo
Štefan Chrtianský (pallavolista 1989), pallavolista slovacco, figlio del precedente